Vincent Bastien est un homme d'affaires français. Il enseigne à Paris-Dauphine et HEC.

Biographie 
Né le , Vincent Bastien est un ancien élève de l’École polytechnique (X1967), du MBA d'HEC (anciennement Institut supérieur des affaires et du programme Senior Executive de Stanford Business School. Il a commencé sa carrière dans le groupe Saint-Gobain en 1972 et a notamment été PDG de Saint-Gobain Desjonquères (1980-1988).

Parallèlement (1973-1995), il est PDG des établissements Bastien (Vosges - 88), 200 personnes, spécialisés dans la fabrication de robes. Il crée une ligne de prêt-à-porter féminin, sous la marque "Vincent Bastien". En 1995, lorsqu'il prend la direction de la branche Beauté du groupe Sanofi, il revend cette société à un tiers acheteur, qui la liquidera ensuite.

De 1988 à 1995, il a été directeur général de Louis Vuitton, société du groupe LVMH. Il a conduit l'entreprise familiale jusqu'au rachat à prix d'or par LVMH. Il a été ensuite directeur délégué de la branche beauté de Sanofi et PDG d’Yves Saint Laurent Parfum (1995-1996). En 1996, la direction de Sanofi a profité de la publication des résultats de sa branche parfums et produits de beauté sur les neuf premiers mois de l'année (en recul de 5 %) pour annoncer son départ, car elle voulait ensuite démanteler cette branche et la vendre.

Il devient ensuite directeur général de Lancel en 1998, qu'il quittera en 1999.

Après son passage dans l'industrie et le luxe, il est devenu directeur général de Smart Valley (2000), une société de conseil en systèmes d'information. Il est devenu président-directeur général de Quebecor France puis de Quebecor World Europe (2001), avant de quitter le groupe en 2003. Il est président du conseil de surveillance de Partenaires-Livres depuis 2004.

Il est désormais professeur à HEC PARIS  où il enseigne « la stratégie du luxe ». Son cours est construit autour de son expérience réussie à la tête de Louis Vuitton et de son ouvrage, écrit avec Jean-Noël Kapferer, Luxe oblige.

Notes et références 

Élève de l'École polytechnique
Élève de l'École des hautes études commerciales de Paris
Naissance en février 1949